Van Eaton est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1826-1898), homme politique américain du Mississippi
Guy Franklin Van Eaton (1878-1950), homme politique canadien en Saskatchewan
 (né en 1937), drummer et chanteur américain
Lon & Derrek Van Eaton, vocalistes et musiciens américains
 (1862-1951), homme politique américain de l'État de Washington

Voir aussi

Homonymie de patronyme